Coublanc puede referirse a: 

 Coublanc, comuna francesa situada en Alto Marne.
 Coublanc, comuna francesa situada en Saona y Loira.